Vásárhelyi oder Vasarhelyi ist der Familienname folgender Personen: 

 Elizabeth Chai Vasarhelyi (* 1979), US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Henriette Vásárhelyi (* 1977), deutsche Schriftstellerin

 Victor Vasarely (ungarisch Vásárhelyi Győző; 1906–1997), französischer Maler und Grafiker